Stubbings steht für:

 Stubbings (Berkshire), eine Ortschaft in Berkshire, England

Stubbings ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Henry Stubbings (1915–2005), britischer Altphilologe und Mykenologe